In Europa vindt men de meest ongerepte natuur in de bergen, vooral in de gedeelten die natuurreservaat zijn. Daarom kan je er mooie trektochten maken. Maar lopen in het hooggebergte is niet zonder risico. Het verdient aanbeveling om de eerste tochten met ervaren bergsporters te maken, en als voorbereiding een cursus te doen over bergsport. 

In Europa zijn grote bergketens en kleinere bergmassieven te onderscheiden. Mooie berggebieden voor trektochten zijn hieronder aangegeven per bergmassief.

Bergwandelen voor 'laaglanders' 
In Nederland en België kennen we geen hooggebergte. Nederlanders en Belgen kunnen daarom de gevaren in berggebieden gemakkelijk onderschatten. Wat betreft bergwandelen kunnen de volgende categorieën van wandelroutes worden onderscheiden (naar Zwitsers voorbeeld):

 Wandelroutes kunnen zonder bijzondere kennis (van de bergen) zonder gevaar gevolgd worden;
 Bergwandelroutes stellen hogere eisen, de wandelaar moet fysiek fit zijn en steeds voorzichtig, waterdichte kleding en bergschoenen zijn vereist;
 Alpine tochten gaan over paden met alpine gevaren, inclusief korte bergbeklimmingen, en vereisen een bergsportuitrusting, specifieke training en ervaring.

Het verdient aanbeveling u vooraf te oriënteren welk soort routes u wilt volgen en u daar op voor te bereiden. Voor bergwandelen en zeker voor alpine tochten is het verstandig om een of meer bergsportcursussen te volgen, en voor u deze tochten zelfstandig gaat maken eerst ervaring op te doen onder leiding van ervaren bergwandelaars of berggidsen.

Berggebieden Europa

Scandinavisch Hoogland 

Het Scandinavisch Hoogland loopt van Zuid-Noorwegen tot boven de poolcirkel. De hoogste top is Galdhøpiggen (2.469 m, Noorwegen), gelegen in het bergmassief Jotunheimen.

Britse Eilanden 
Op de Britse Eilanden komen berggebieden voor in Schotland (Schotse Hooglanden), het noorden van Engeland (bijvoorbeeld het Lake District), in Wales en in Ierland.

Alpen 

De Alpen zijn de grootste bergketen van Europa. Ze zijn 100 tot 200 km breed en vormen een gebogen plooiingsgordel met verscheidene toppen boven de 4.000 m. Lengte: 1.050 km, hoogste top: Mont Blanc (4.810 m, Frankrijk).
De volgende ketens kunnen onderscheiden worden: in het westen de Zee-Alpen en Cottische Alpen, centraal liggen onder andere de Pennische en Lepontische Alpen en het Berner Oberland, in het oosten de Otztaler Alpen, de Hohe Tauern en de Dolomieten. 

Hier liggen bijvoorbeeld de volgende berggebieden:

Mont Blancmassief (op het drielandenpunt van Frankrijk, Zwitserland en Italië)
Vanoise (op de grens van Frankrijk en Italië)
Lötschental en Val Medel in (Zwitserland) 
Bernina (op de grens van Italië en Zwitserland) 
Zillertal (op de grens van Oostenrijk en Italië)
Adamello, Gran Paradiso, Ortler in (Italië) 
Dolomieten

Pyreneeën 

De Pyreneeën vormen een natuurlijke hindernis tussen Frankrijk en het Iberisch schiereiland. De bergketen strekt zich uit van de Middellandse Zee tot de Golf van Biskaje, over een lengte van 435 km. Twee derde ligt in Spanje, een derde in Frankrijk, er zijn weinig natuurlijke passen. Hoogste top: Aneto (3.404 m, Spanje). 

De geologische geschiedenis van de Pyreneeën hangt samen met die van het Iberisch Schiereiland. Omstreeks 142 miljoen jaar geleden werd Iberia een microcontinent, door los te breken uit het supercontinent Pangea. Na de opening van de Atlantische Oceaan kwam de Iberische plaat klem te zitten tussen Europa en Noord-Afrika, wat tot de eerste opheffing van de Pyreneeën leidde. Later, ongeveer 60 miljoen jaar geleden, had de rotatie van de Afrikaanse en Euraziatische platen tot gevolg dat de Iberische plaat opnieuw met Zuid-Frankrijk in botsing kwam. De Pyreneeën werden verder opgeheven. Ongeveer 10 miljoen jaar geleden kwam aan de zelfstandige beweging van het Iberisch schiereiland een eind.

Het schiereiland Balkan 

Het schiereiland Balkan bestaat uit verschillende gebieden: 

 De Dinarische Alpen: deze vormen de voortzetting van de zuidelijke tak van de Alpen en beslaan een groot deel van Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Noord-Macedonië, Albanië en Griekenland. 

 Het Rodopegebergte: het massief van Rhodope In het noorden verdwijnt dit massief van Rhodope onder de jonge sedimenten van de Pannonische vlakte in Hongarije. 

 De Oostelijke Karpaten: ten noordoosten van het massief van Rhodope ligt de oostelijke uitloper van de Karpaten, het gebergte dat aan de noord- en oostzijde het Pannonisch bekken omzoomt en zich voortzet in het Balkan gebergte, het centrale bergland van Bulgarije. 

In west Bulgarije liggen twee voor bergsport geschikte massieven: Rila en Pirin
In het noordwesten van Griekenland het Pindosgebergte

Berg
Europa
Wandelen